The Last Leaf – cortometraggio del 1917 diretto da Ashley Miller
The Last Leaf – cortometraggio del 1983 diretto da David Anspaugh
The Last Leaf – cortometraggio del 1993 diretto da James Rogers